

Miejscowości 
5 miejscowości w Polsce:
 Parowa – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Osiecznica 
 Parowa – osada w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy
 Parowa – osada w województwie pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Dziemiany
 Parowa – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim, w gminie Nidzica
 Parowa – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Węgorzewo

Cieki 
 Parowa – potok, dopływ Nysy Szalonej
 Parowa – struga, dopływ Prosnej
 Parowa – stare koryto, dopływ Rawki

Zobacz też 
 Dąbkowa Parowa
 Parowa Falęcka